Il gruppo della devillina è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della devillina 
 Campigliaite
 Devillina
 Ktenasite
 Lautenthalite
 Serpierite

Note

Collegamenti esterni 
 

Devillina